Denumirea de Krușovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Krușovo, un sat în comuna Karnobat, regiunea Burgas;
 Krușovo, un sat în comuna Lăki, regiunea Plovdiv.